Кромптон () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Кромптон, Бен (род. 1974) — английский актёр.
 Кромптон, Боб (1879—1941) — английский футболист.
 Кромптон, Джек (1921—2013) — английский футболист, вратарь.
 Кромптон, Ричмал (1890—1969) — английская писательница.
 Кромптон, Сэмюэл (1753—1827) — английский изобретатель и пионер прядильной промышленности.

См. также 
 Алхимический марьяж Элистера Кромптона — научно-фантастический роман американского писателя Роберта Шекли, изданный в 1978 году.